Bataille, apellido, puede referirse a:

 Georges Bataille (1897-1962), escritor, antropólogo y pensador francés;
 Frédéric Bataille (1850-1946),poeta, profesor y micólogo francés;
 Claire Bataille (1940), arquitecta belga.